Птиви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Кабур. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14499.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 523 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 372 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 277 были экономически активными, 95 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 73,7 %). Из 277 активных жителей работали 261 человек (137 мужчин и 124 женщины), безработных было 16 (10 мужчин и 6 женщин). Среди 95 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Птивиль 

Коммуны департамента Кальвадос